Pierry steht für:
 Pierry, eine französische Gemeinde im Département Marne

Pierry ist der Familienname folgender Personen:
 Louise du Pierry (1746–~1807), französische Astronomin
 Marcel Pierry (* 1981), deutscher Wasserballspieler
 René Pierry († 2006), deutscher Sportfunktionär

Siehe auch:
 Pierri
 Pieri